Allanblackia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Allanblackia ingår i familjen Clusiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Allanblackia